Li Yan (zm. 234) – generał w królestwie Shu Han,
 Li Yan (814–846) – pierwotne imię cesarza Tang Wuzong z dynastii Tang,
 Li Yan (862–888) – pierwotne imię cesarza Tang Xizong z dynastii Tang,
 Li Yan (zm. 918) – polityk w królestwie Wu,
 Li Yan (ur. 1968) – chińska łyżwiarka,
 Li Yan (ur. 1976) – chińska siatkarka,
 Li Yan (ur. 1977) – chiński malarz,
 Li Yan (ur. 1980) – chińska kolarka,
 Li Yan (ur. 1980) – chiński piłkarz,
 Li Yan (ur. 1982) – chińska wioślarka,
 Li Yan (ur. 1984) – chiński piłkarz,
 Li Yan (ur. 1992) – chiński snookerzysta.